Емили Мортимер (; 1. децембар 1971) енглеска је глумица најпознатија по улогама у филмовима Завршни ударац, Ларс има девојку, Иго, Затворено острво и Наш брат идиот. 

Такође игра једну од главних улога у серији Редакција кабловске ТВ-мреже Ејч-Би-Оу.

Важнија филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1971.
Енглеске глумице
Биографије живих особа